EGW peut désigner :
 EGroupware, un logiciel de groupe ;
 Ellen Gould White, une des cofondatrices de l'Église adventiste du septième jour.